Санкт-Петербург-Ладозький — залізнична станція Октябрської залізниці Російських залізниць у Санкт-Петербурзі, Росія.
 Нерпа кільчаста ладозька — один з підвидів кільчастої нерпи (Pusa hispida), яка має ареал лише в Ладозькому озері на північному заході Росії. 
 Балтійсько-Ладозький уступ — круто нахилений схил плато, що тягнеться уздовж південного берега Фінської затоки Балтійського моря і далі на схід до Ладозького озера.
 Ладозьке озеро — найбільше озеро Європи, розташоване у Росії. 
 Ладозька — станиця в Усть-Лабинському районі Краснодарського краю. Центр Ладозького сільського поселення. Населення — 14,7 тис. мешканців (2002).
 Ладозька фортеця — найдавніша кам'яна оборонна споруда Русі, збережена до нашого часу. Розташована у селі Стара Ладога на Ладозькому мисі, при впадінні у Волхов річки Ладожки.
 Ладозька (станція метро) — станція Правобережної лінії Петербурзького метрополітену.